Риты может означать:

 Риты — река, впадающая в Байкал.
 Риты (Аттика) — в древности солёный источник и два водоёма в Аттике.